

Persone
 Alice Taglioni (1976) – attrice francese
 Antonio Taglioni, detto Tonino (1939-2001) – regista teatrale e direttore artistico italiano
 Carlo Taglioni (1754 circa-1812) – ballerino e coreografo italiano, padre di Filippo
 Fabio Taglioni (1920-2001) – ingegnere e progettista italiano
 Filippo Taglioni (1777-1871) – ballerino e coreografo italiano, figlio di Carlo e padre di Maria e Paolo
 Maria Taglioni (1804-1884) – danzatrice italiana, figlia di Filippo
 Paolo Taglioni (1808-1884) – danzatore e coreografo italiano, figlio di Filippo

Altro
 Cratere Taglioni – cratere sulla superficie di Venere